BWM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bowman (Stati Uniti)